Vaaranvälijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vaaranvälijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Vaaranvälijärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn